Werlen ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Werlen (* 1952), Schweizer Geograph
 Iwar Werlen (* 1947), Schweizer Sprachwissenschaftler und Dialektologe
 Marc Werlen (* 1978), Schweizer Eishockeyspieler
 Martin Werlen (* 1962), Schweizer Ordensgeistlicher und 2001–2013 Abt des Klosters Einsiedeln